Kosin ist der Name folgender Orte in Polen:
 Kosin (Annopol), Ortschaft in der Gmina Annopol in der Woiwodschaft Lublin
 Kosin (Czaplinek), deutsch Heidhof, Ortschaft in der Gmina Czaplinek in der Woiwodschaft Westpommern
 Kosin (Drezdenko), deutsch Neu Dessau, Ortschaft in der Gmina Drezdenko in der Woiwodschaft Lebus
 Kosin (Góra Świętej Małgorzaty), Ortschaft in der Gmina Góra Świętej Małgorzaty in der Woiwodschaft Lodz
 Kosin (Przelewice), deutsch Kossin, Ortschaft in der Gmina Przelewice in der Woiwodschaft Westpommern

Kosin ist der Familienname folgender Personen:
 Sergei Andrejewitsch Kosin (1879–1956), sowjetischer Mongolist
 Wadim Alexejewitsch Kosin (1903–1994), sowjetischer Sänger
 Wiktor Michailowitsch Kosin (* 1953), russischer Ingenieurwissenschaftler und Erfinder

Siehe auch:
 Kosyn (Begriffsklärung)
 Kozin
 Kossin, Dorf in Brandenburg